HHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huanghua (Cina)